Васильєва Людмила Василівна (* 1969) — українська фехтувальниця. Учасниця Олімпійських ігор-2000.
 Васильєва Людмила Миколаївна (1930—1949) — чуваська поетка.
 Васильєва Людмила Павлівна (* 1957) — український мовознавець, перекладач, фахівець із південно- та західнослов'янських мов. Професор; доктор філологічних наук.